Gerland est un nom propre qui peut désigner :

Toponymes 

 Gerland, quartier de la ville de Lyon, qui a donné son nom à plusieurs équipements créés dans ce quartier :
 le stade de Gerland, 
 le parc Henry-Chabert, anciennement parc de Gerland,
 la station Stade de Gerland du métro de Lyon ;
 Gerland, commune française de Côte-d'Or.

Patronymes 

 Gerland d'Agrigente, évêque du  ;
 Gerland de Caltagirone, bienheureux de l'Église catholique qui fut vénéré par les hospitaliers, mort en 1242 ;
 Bénigne Le Gouz de Gerland (1695-1774), aristocrate du  ;
 Karl Gerland (1905-1945), officier SS et gauleiter du parti nazi ;
 Bernard Gerland (1939-2020), acteur et auteur français ;
 Hermann Gerland (1954-), entraineur allemand ;
 Gunilla Gerland (1963-), écrivaine suédoise.
Homonymie de toponyme